Korat ist:

 ein früherer Name der Stadt Nakhon Ratchasima, Thailand
 einer Katzenrasse, siehe Korat-Katze